Der Kanton Fismes-Montagne de Reims ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 53 Gemeinden aus dem Arrondissement Reims, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Fismes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 53 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Fismesmontagnedereims